Het ATP-toernooi van Tokio Indoor (officieel het Seiko Super Tennis) van 1992 vond plaats van 12 tot en met 18 oktober in het Japanse Tokio.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Tokyo Indoor
Indoor ATP-toernooi van Tokio